Mirto ima više značenja:
 Mirto, Cosenza
 Mirto, Messina
 Мирто (пиће)